Bithynia steht für:

 Bithynien, der lateinische Name für eine antike Landschaft im nordwestlichen Kleinasien
 eine römische Provinz, siehe Bithynia et Pontus
 Bithynia (Gattung), eine Gattung von Süßwasserschnecken